Haulchin (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Estinnes
 Haulchin (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk